Everytime We Touch:

 Everytime We Touch — песня Мэгги Райлли из альбома Echoes 2003 года.
 Everytime We Touch — кавер группы Cascada на песню Мэгги Райлли.
 Everytime We Touch — песня французского диджея Дэвида Гетта из альбома Pop Life.
 Everytime We Touch — альбом группы Cascada, выпущенный в 2006 году.